Guhiles, membres del clan rajput Guhila (Guhilot)
 Guhiles de Mewar, dinastia índia